Ogden heißen folgende Orte:

— in Großbritannien:
 Ogden (West Yorkshire)

— in Kanada:
 Ogden (Québec)

— in den Vereinigten Staaten:
 Ogden (Arkansas), im Little River County
 Ogden (Illinois), im Champaign County
 Ogden (Indiana), im Henry County
 Ogden (Iowa), im Boone County
 Ogden (Kansas), im Riley County
 Ogden (Michigan), im Lenawee County
 Ogden (New Jersey), im Gloucester County
 Ogden (New York), im Monroe County
 Ogden (North Carolina), im  New Hanover County
 Ogden (Ohio), im Clinton County
 Ogden (Pennsylvania), im Delaware County
 Ogden (South Carolina), im York County
 Ogden (Tennessee), im Rhea County
 Ogden (Texas), im Comal County
 Ogden (Utah), im Weber County
 Ogden (West Virginia), im Wood County
→ siehe auch: Ogden Township

Ogden ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Ogden (1756–1839), US-amerikanischer Politiker
 Ben Ogden (* 2000), US-amerikanischer Skilangläufer
 Bud Ogden (* 1946), US-amerikanischer Basketballspieler

 Courtney Ogden (* 1972), australischer Triathlet

 Eric Ogden (1923–1997), britischer Politiker
 Henry Warren Ogden (1842–1905), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Gouverneur Ogden (1846–1906), US-amerikanischer Topograph und 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society
 Jack Ogden (Baseballspieler) (1897–1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jack Ogden (Schmuckhistoriker), englischer Schmuckhistoriker 
 John Ogden (1938–2012), US-amerikanischer Ornithologe
 Jonathan Ogden (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Katharine Ogden (* 1997), US-amerikanische Skilangläuferin
 Matthias Ogden (1754–1791), Offizier der Kontinentalarmee während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Peter Skene Ogden (1790–1854), kanadischer Trapper und Forschungsreisender
 Ralph Ogden (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ray W. Ogden (* 1943), britischer Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler
 Rollo Ogden (1856–1937), US-amerikanischer Journalist
 Scott Ogden (* 2003), britischer Motorradrennfahrer
 Tony Ogden (1962–2006), britischer Musiker
 William Butler Ogden (1805–1877), US-amerikanischer Politiker

Ogden ist der Vorname oder Zweitname folgender Personen:

 Ogden Hammond (1869–1956), US-amerikanischer Politiker, von 1925 bis 1929 Botschafter der Vereinigten Staaten in Spanien
 Ogden L. Mills (1884–1937), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker (Republikanische Partei)
 Ogden Nash (1902–1971), US-amerikanischer Lyriker
 Ogden R. Reid (1925–2019), US-amerikanischer Politiker
 Ogden Nicholas Rood (1831–1902), US-amerikanischer Physiker
 Donald Ogden Stewart (1894–1980), US-amerikanischer Drehbuchautor, Dramaturg und Schauspieler
 David Ogden Stiers (1942–2018), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Sonstiges:

 Ogden Heights, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika